Spiljani est un toponyme qui peut désigner :
Spiljani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Špiljani (également écrit : ), un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.